Aftonposten kan syfta på:

Aftenposten – norsk dagstidning utgiven i Oslo
Aftonposten (Finland) – Helsingfors, utkom under ett antal olika namn 1892–1900 och på nytt 1944–1945.
Aftonposten (Göteborg) – utgiven 1951–1956 i Göteborg
 Afton-Posten (1815) – en dagstidning utgiven 1815 i Stockholm
Stockholms aftonpost – en svensk dagstidning utgiven 1848–1850.